Мечеть Аль-Муайада (подеколи називають також «Червона мечеть») — мечеть Каїру (Єгипет), має оригінальний зовнішній вигляд; взірець мамлюкської архітектури міста.

Галерея

Примітки

Джерела і посилання 
 Мечеть Аль-Муайада (Каїр)  на Каїрські пам'ятки і старожитності на www.touregypt.net  
 Nicholas Warner. The Monuments of Historic Cairo: a map and descriptive catalogue. Cairo: American University in Cairo Press, 2005 
 Комплекс споруд Аль-Муайада на Офіційна сторінка філософського факультету Кельнського Університету  

засновані 1415
Мечеті Каїру
Культові споруди, побудовані 1421
1415 в Африці